Bremer Hütte bezeichnet:

 Bremer Hütte (Gschnitztal) (ca. ), Schutzhütte im hinteren Gschnitztal in den Stubaier Alpen, Tirol, Österreich
 Bremer Hütte (Ilsenburg) (ca. ), Schutzhütte nahe Ilsenburg im Harz, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Bremer Hütte (Jagdkopf), Schutzhütte am Jagdkopf, im Harz nahe Wieda, Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen
 Bremer Hütte (Geisweid), ehemalige Eisenhütte in Geisweid im Siegerland, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 die Stahlwerke Bremen, heute ArcelorMittal Bremen